George kan syfta på:

 Georg – ett namn

Geografi

USA 

 George, Iowa, ort, Lyon County, 
 George, Washington, ort, Grant County, 

Robotskapade USAförgreningar